Джу́ли Мише́ль Макка́лло (; род. 30 января 1965, Гонолулу, Гавайи, США) — американская актриса, комедиантка, сценарист и фотомодель. Playmate мужского журнала «Playboy» в феврале 1986 года.

Биография 

Джули Мишель Маккалло родилась 30 января 1965 года в Гонолулу (штат Гавайи, США). Родители Джули развелись, когда ей было 4 года и её мать-домохозяйка Нэнси вышла замуж за военного-моряка Германа Пэйнтера год спустя. У Маккалло есть старший брат — Джоуи Маккалло.

Будучи рождённой на Гавайях, Джули и её семья часто переезжали, в результате чего она росла и обучалась в разных штатах — Северной Каролине, Западной Виргинии, Флориде, Луизиане, Техасе, Неваде и Калифорнии. Также некоторое время Маккалло проживала в Канаде и Италии.

Личная жизнь 
В 2001—2003 года Джули была замужем за актёром .

Избранная фильмография 
актриса

сценарист
  «Письмо папе»/ A Letter to Dad

Примечания

Ссылки 
 

Комики США
Женщины-комедианты
Киноактрисы США